Saint-Gilles kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Saint-Gilles, Belgien, kommun, Bryssel, Bruxelles-Capitale,

Frankrike 

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Gilles-les-Bois, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Gilles-du-Mené, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Gilles-de-la-Neuville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Gilles-de-Crétot, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Gilles, Marne, 
 Saint-Gilles, Manche, 
 Saint-Gilles, Ille-et-Vilaine, 
 Saint-Gilles, Saône-et-Loire, 
 Saint-Gilles, Indre, 
 Saint-Gilles, Gard,

Kanada 

 Saint-Gilles (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar